Il singolare del torneo di tennis Brașov Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dinu Pescariu che ha battuto in finale Răzvan Sabău 4-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 József Krocskó (semifinali)
 Andrei Pavel (quarti di finale)
 Tuomas Ketola (quarti di finale)
 Martín Rodríguez (primo turno)

 Dinu Pescariu (Campione)
 Luke Milligan (primo turno)
 Radomír Vašek (primo turno)
 Daniel Orsanic (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brașov Challenger 1996